Новоигирминское муниципальное образование — муниципальное образование со статусом городского поселения в
Нижеилимском районе Иркутской области России. Административный центр — поселок Новая Игирма.

Демография 
По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года
численность населения муниципального образования составила 10 161 человек, в том числе 4791 мужчина и 5370 женщин.

Населённые пункты 
В состав муниципального образования входят населённые пункты
 Новая Игирма

Примечания 

Муниципальные образования Нижнеилимского района
Городские поселения Иркутской области